Гальперин, Владимир Абрамович (1920—2003) — профессор литературы, литературовед.
 Гальперин, Владимир Григорьевич (1913—1993) — учёный в области аэрогазодинамики, кандидат технических наук.
 Гальперин, Владимир Ефимович (1910—?) — советский график.
 Гальперин, Владимир Михайлович (1898—1971) — советский архитектор и педагог.